67. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Przełajowym 2016 odbyły się w belgijskim Heusden-Zolder, w dniach 30 – 31 stycznia 2016 roku. Były to pierwsze mistrzostwa, na których rozegrano zawody U-23 kobiet.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Bibliografia

Przypisy 

Mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym
2016 w kolarstwie
2016 w Belgii
Kolarstwo w Belgii